A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí vegyes csapat versenyszámát február 24-én rendezték. Az aranyérmet a svájci csapat nyerte. A Hozmann Szonja, Maróty Mariann, Kékesi Márton, Samsal Dalibor összeállítású magyar csapat a nyolcaddöntőben kiesett, a 9. helyen végeztek.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpiai játékok programjában.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Szabályok
A verseny párhuzamos műlesiklás versenyekből állt. Minden csapatnak négy tagja volt, két nő és két férfi, valamint két tartalék. Párharconként négy futam volt, ahol a győztes egy pontot kapott, azonos eredmény esetén mindkét csapat egy pontot kapott. Az első versenyen nő a nő ellen, a második férfi a férfi ellen, a harmadikon nő a nő ellen, a negyediken férfi a férfi ellen versenyzett. Ha a négy verseny után azonos pontja volt a két csapatnak, akkor a csapatok legjobb férfi és női tagjának időeredményét összeadják, és a gyorsabb csapat nyerte a párharcot. Ha egy futamban egyik versenyző sem ért célba, akkor a távolabb jutott versenyző nyerte a futamot.

Versenyzők
Csapatok és az indulók listája:

Stephanie Brunner
Katharina Gallhuber
Katharina Liensberger
Manuel Feller
Michael Matt
Marco Schwarz

Candace Crawford
Erin Mielzynski
Laurence St. Germain
Phil Brown
Trevor Philp
Erik Read

Gabriela Capová
Martina Dubovská
Kateřina Pauláthová
Ondřej Berndt
Filip Forejtek
Jan Zabystřan

Adeline Baud Mugnier
Nastasia Noens
Tessa Worley
Julien Lizeroux
Clément Noël
Alexis Pinturault

Lena Dürr
Marina Wallner
Fritz Dopfer
Alexander Schmid
Linus Straßer

Charlotte Guest
Alexandra Tilley
Dave Ryding
Laurie Taylor 

Hozmann Szonja
Maróty Mariann
Kékesi Márton
Samsal Dalibor

Federica Brignone
Chiara Costazza
Irene Curtoni
Stefano Gross
Riccardo Tonetti
Alex Vinatzer

Nina Haver-Løseth
Kristin Lysdahl
Maren Skjøld
Sebastian Foss-Solevåg
Leif Kristian Nestvold-Haugen
Jonathan Nordbotten

Anasztaszija Szilantyeva
Jekatyerina Tkacsenko
Alekszandr Horosilov
Ivan Kuznyecov

Soňa Moravčíková
Veronika Velez-Zuzulová
Petra Vlhová
Matej Falat
Adam Žampa
Andreas Žampa

Ana Bucik
Maruša Ferk
Tina Robnik
Štefan Hadalin
Žan Kranjec 

Gim So-hui
Kang Young-seo
Jung Dong-hyun
Kim Dong-woo 

Frida Hansdotter
Anna Swenn-Larsson
Emelie Wikström
Mattias Hargin
Kristoffer Jakobsen
André Myhrer

Denise Feierabend
Wendy Holdener
Luca Aerni
Daniel Yule
Ramon Zenhäusern

Patricia Mangan
Megan McJames
Alice Merryweather
David Chodounsky
Mark Engel
Nolan Kasper

Eredmények 

A csillaggal jelzett csapatok a legjobb férfi és a legjobb nő eredményének összesítése alapján nyertek.

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon